How I Learned to Stop Giving a Shit and Love Mindless Self Indulgence (в пер. с англ. Как я научился не париться и любить Mindless Self Indulgence) — альбом американской рок-группы Mindless Self Indulgence. Пластинка является пятым полноценным студийным релизом Mindless Self Indulgence. Выпуск альбома состоялся весной 2013 года.

Об альбоме 
Работа над пластинкой началась в 2012 году. Постпродакшн пластинки был финансирован за счёт кампании, проводимой сайтом Kickstarter. В декабре 2012 в YouTube появились первые демоверсии композиций предстоящего альбома. В 12 марта 2013 года были обнародованы трек-лист и обложка пластинки. 13 марта, при поддержке Kickstarter, была выпущена цифровая версия How I Learned to Stop Giving a Shit and Love Mindless Self Indulgence. Релиз на физических носителях состоялся 14 мая 2013 года.

Альбом имеет более тяжёлое звучание, в отличие от предыдущей работы Mindless Self Indulgence If. В музыке How I Learned to Stop Giving a Shit and Love Mindless Self Indulgence прослеживаются некоторые элементы индастриал-метала, а также рэп-рока. С точки зрения лирики альбом более политически направлен, нежели остальные релизы группы.

How I Learned to Stop Giving a Shit and Love Mindless Self Indulgence был благосклонно встречен различными музыкальными изданиями. Критики высоко оценили на этом альбоме возврат группы к истокам, при этом не потеряв новизны в звучании.

Список композиций

Участники записи

Mindless Self Indulgence 
 Джимми Юрин — вокал, аранжировка, семплирование
 Лин-З — бас-гитара, бэк-вокал
 Стив, Рай? — гитара
 Китти — ударные, дизайн

Другие участники 
 Шантал Кларет — бэк-вокал в «Hey Tomorrow Fuck You and Your Friend Yesterday», «Ala Mode», «Casio», «Kill You All in a Hip Hop Rage» и «Ass Backwards»
 Райс Фалбер — сведение, аранжировка
 Роб Кляинер — дополнительный вокал в «Witness»
 Грег Раили — мастеринг
 Джорден Хэйли — обложка альбома
 Джереми Саффер — фотограф

Дополнительные факты 
 Название альбома является отсылкой к названию фильма Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу. Позже участники группы признались, что в период записи альбома они находились под влиянием фильма.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Mindless Self Indulgence
How I Learned to Stop Giving a Shit and Love Mindless Self Indulgence на Discogs
Демоверсии песен на YouTube

Альбомы Mindless Self Indulgence
Альбомы альтернативного рока
Индастриал-альбомы
Альбомы панк-рока